Hamilton County je název 10 okresů ve Spojených státech amerických:

 Hamilton County (Florida)
 Hamilton County (Illinois)
 Hamilton County (Indiana)
 Hamilton County (Iowa)
 Hamilton County (Kansas)
 Hamilton County (Nebraska)
 Hamilton County (New York)
 Hamilton County (Ohio)
 Hamilton County (Tennessee)
 Hamilton County (Texas)